Auray (plaats), plaats en gemeente in Frankrijk
 Auray (rivier), rivier in Frankrijk